ATM (o atm), en informática, puede referirse a:

 Modo de transferencia asíncrona (del inglés Asynchronous Transfer Mode), tecnología utilizada en telecomunicaciones.
 Máquina de Turing alternante (del inglés Alternating Turing Machine), expresión usada en la teoría de la complejidad computacional.

Asimismo, en ciencias, puede hacer referencia a:

 Atmósfera (unidad), unidad de presión atmosférica.
 ATM (gen), gen cuya mutación provoca la enfermedad denominada ataxia-telangiectasia.
 Articulación temporomandibular, la articulación que existe entre el hueso temporal y la mandíbula.

También, en transportes, puede referirse a:

 Autoridad del Transporte Metropolitano, entidad que gestiona el transporte público del área metropolitana de Barcelona (España).
 Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia, entidad que gestiona el transporte público en el área metropolitana de Valencia (España).
 Agencia de Tránsito y Movilidad, entidad que gestiona el transporte público de la ciudad de Guayaquil (Ecuador).

Del mismo modo, en cine, puede hacer referencia a:

 A.T.M. A toda máquina!, película del cine de oro mexicano, con Pedro Infante.
 ATM (película), de 2012.

Además, puede referirse a:

 Cajero automático (en inglés, Automated Teller Machine), máquina expendedora de dinero.
 «ATM» (canción), canción del rapero estadounidense J. Cole.

Siglas